Les mots erectus (masculin), erecta (féminin) et erectum (neutre) sont les trois formes de nominatif singulier du participe passé passif  du verbe latin  (« ériger »), qui signifie donc « érigé, qui se tient droit ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, erectus, erecta et erectum servent d'épithètes spécifiques. Pour les espèces portant l'une de ces épithètes, consulter les listes générées automatiquement : erectus, erecta, erectum.
 Erectus et H. erectus sont des abréviations d'Homo erectus, une espèce éteinte du genre Homo.

Culture et société 
 Erectus est un livre de Xavier Müller, paru en 2018.

Épithète spécifique